Анатолий Кравченко:
 Кравченко, Анатолий Анатольевич (род. 1958) — советский борец классического стиля.
 
 Кравченко, Анатолий Степанович (1908—1975) — генерал-майор.